Zona franca – territorio delimitato di un paese che gode di alcuni benefici
 Zona Franca – area logistica e industriale di Barcellona
 Zona Franca – stazione della metropolitana di Barcellona